Усть-Катав — многозначный термин; топоним.

 Усть-Катав — город в Челябинской области России. 
 Усть-Катав — посёлок при станции в Усть-Катавском городском округе Челябинской области.
 Усть-Катав — железнодорожная станция Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги.